Богараш — топоним в Сербии:
 Богараш — село в общине Бачка-Топола;
 Богараш — село в общине Сента.